Болбочан

 Болбочан, Пётр Фёдорович (1883—1919) — украинский военный деятель, полковник армии УНР.
 Болбочан, Хакобо (1906—1984) — аргентинский шахматист, международный мастер (1965).
 Болбочан, Хулио (1920—1996) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1977).